Roquefeuil est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

Il existe plusieurs familles ayant porté ou portant le nom de Roquefeuil (sous cette forme, ou sous celle de de Roquefeuil) - toutes originaires du Sud de la France.

Toponyme 

 Roquefeuil, ancien fief, devenu une commune française du Pays de Sault, dans le département de l'Aude, en région Occitanie ;
 Roquefeuil, ancien fief situé dans le département de l'Aveyron, en région Occitanie ;
 Roquefeuil, lieu-dit sur la commune française de Mialet dans le département du Gard, en région Occitanie ;
 Roquefeuil, lieu-dit sur la commune française de Mauguio dans le département de l'Hérault, en région Occitanie ;
 Roquefeuil, lieu-dit sur la commune d'Éterville dans le département du Calvados, en région Normandie ;
 Château de Roquefeuil, lieu-dit et ancien fief avec ruines de château, situé sur le mont Saint-Guiral, à la limite entre la commune de Saint-Jean-du-Bruel, dans le département de l'Aveyron, et celle d'Alzon dans le département du Gard ; berceau de la famille de Roquefeuil, du Rouergue ;
 Château de Roquefeuil, ancien fief avec château en ruines, sur la commune de Pourrières dans le  département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Voir aussi 

 Roquefeuille (avec « le » final), lieu-dit sur la commune française de Leucamp dans le département du Cantal, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Bibliographie 

 « Roquefeuil, Mon village en Pays de Sault », ACCES, Maison de la Montagne, 11340 Roquefeuil.